Doña Flor y sus dos maridos puede corresponder a:

 Doña Flor y sus dos maridos: una novela del escritor brasileño Jorge Amado.
 Doña Flor y sus dos maridos: una película brasileña del director Bruno Barreto, realizada en 1976 sobre la base de la novela de J. Amado, y protagonizada por Sônia Braga, José Wilker y Mauro Mendonça.
 Doña Flor y sus dos maridos: una telenovela mexicana producida por Eduardo Meza para Televisa en 2019, sobre la base de la novela de J. Amado, y protagonizada por Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur.
 Kiss me goodbye: película estadounidense basada en la novela de Jorge Amado y en la adaptación fílmica de Bruno Barreto, protagonizada por Sally Field (Kay Villano), James Caan (Jolly Villano) y Jeff Bridges. En español la película fue difundida como Bésame y esfúmate (España) o Mi adorable fantasma (Hispanoamérica).
 Dona Flor e seus dois maridos, una miniserie brasileña transmitida por el canal TV Globo.
 Doña Flor y sus dos maridos: una versión teatral de la novela. En su puesta en escena en Buenos Aires en 1983, durante la última dictadura militar, la obra fue prohibida y fueron procesados penalmente por "espectáculos obscenos" el director José María Paolantonio y los actores Ana María Cores, Adrián Ghío y el cuerpo de baile.

Referencias